Bosberg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme

Belgique 

 Bosberg, mont des Ardennes flamandes situé dans la commune de Grammont dans la province belge de Flandre-Orientale  ;

Allemagne 

Bosberg, montagne de la Forêt-Noire en Allemagne.

Pays-Bas 
 , colline à proximité de la ville de Kerkrade dans la province de Limbourg aux Pays-Bas.

Sport 
 Bosberg, course de vélo du Tour des Flandres réputée pour être une montée difficile.

Références